

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des wilayas d'Algérie
 Liste des wilayas d'Algérie par population
 Liste des wilayas d'Algérie par superficie
 Liste des wilayas déléguées d'Algérie

Wilaya en Algérie
Liste en rapport avec l'Algérie
Indicatifs téléphoniques internationaux par pays, liste des
Annuaire
Numéro de téléphone
Indicatifs téléphoniques